

Sciences et techniques 
Dans le domaine scientifique, le nom Eötvös est une référence au physicien hongrois Loránd Eötvös.

Astronomie et planétologie 
 (12301) Eötvös est un astéroïde de la ceinture principale.

Physique 
 L'eotvos, ou eötvös, est une unité de gradient d'accélération, égale à .
 La force d'Eötvös est une force d'inertie affectant la pesanteur apparente.

Culture et société

Éducation 
 L'Eötvös József Collegium est un établissement d'enseignement supérieur de Budapest (Hongrie).
 L'université Loránd Eötvös est une des universités de Budapest (Hongrie).

Patronyme 

 Loránd Eötvös (1848-1919), un physicien hongrois ;
 Péter Eötvös (1944-), un compositeur et chef d'orchestre hongrois.

Homonymie de patronyme hongrois